

Geografia
 Mero – villaggio della Dominica
 Mero – fiume della Dominica

Persone
 Mero (2000) – rapper tedesco
 Joel Mero (1995) – calciatore finlandese
 László Mérő (1949) – psicologo e scrittore ungherese
 Marc Mero (1960) – ex wrestler statunitense
 Muhammad Mustafa Mero (1941) – politico siriano
 Rena Mero meglio nota come Sable (1967) – ex wrestler e modella statunitense
 Vittorio Mero (1974-2002) –  calciatore italiano

Altro 
 Forte Mero – forte austriaco costruito per difendere i confini dell'impero austro-ungarico
 USS Mero (SS-378) – sottomarino classe Balao dell'United States Navy
 Mero – personaggio di Death Note